Арев Григорьевна Багдасарян (, 2 апреля 1913, Шушикенд, Елизаветпольская губерния — 17 февраля 1994 года, Ереван) — народная артистка Армянской ССР (1961), заслуженная артистка Армянской ССР (1955), исполнительница песен и танцев народов мира.

Биография 
После рождения с семьёй переехала в Баку. Здесь окончила школу. Любовь к сцене и богатые природные данные, привели Арев
в танцевальный кружок художественной самодеятельности, в 1936 г. как танцовщица завоевала первое место на олимпиаде в Ростове-на-Дону.

В 1937 году окончила Азербайджанский народнохозяйственный институт им. К. Маркса (теперь Азербайджанский государственный экономический университет).

Творческий путь 
После окончания института поступила в Государственный ансамбль народного танца Азербайджана и через некоторое время стала его солисткой. Училась у Тамары Ханум (Петросянц). В 1938 году в составе ансамбля танца Арев Багдасарян принимала участие в первой Декаде азербайджанского искусства в Москве. После возвращения с московской декады её как одну из ведущих солисток ансамбля направили на учёбу в Бакинское хореографическое училище, где она получила профессиональное образование.

В годы Великой Отечественной войны была в числе первых армянских актрис, направленных на фронт с концертами для воинов 89-й армянской Таманской дивизии.

С 1942 года Арев становится солисткой филармонии Армянской ССР, исполнительницей танцев и песен народов мира, созданный для неё небольшой ансамбль быстро завоевал известность.

После войны Арев Багдасарян среди звёзд советской сцены побывала в зарубежное турне. С 1946 по 1948 год работала в Государственном эстрадном оркестре Армянской ССР под руководством композитора Артемия Айвазяна.

С появлением телевидения, Арев Багдасарян была первой армянской солисткой, удостоившейся высокой чести участвовать в первой музыкальной программе Центрального телевидения Советского Союза.

В 1948 году сама организовала ансамбль народных инструментов, с которым выступала почти до последних дней своей жизни. С момента создания ансамбль привлекал слушателей своим высоким профессиональным уровнем, разнообразным репертуаром и виртуозными сольными исполнениями. В октябре 1948 года Багдасарян была приглашена для съемок в кинокартине «Девушка Араратской долины».

В 1951 году была приглашена в Москву для участия в совместной концертной программе мастеров отечественного искусства и зарубежных стран в эстрадном театре «Эрмитаж». Концерты были организованы по инициативе Сталина, который вместе с членами политбюро присутствовал на их открытии.

После завершения гастролей в Москве Союз художников Армении получил заказ на изготовление портрета Багдасарян и её скульптуры. Эту работу выполнили известные мастера — Арпеник Налбандян и Тереза Мирзоян. Они работали одновременно. Арев позировала в костюме «Нахшун баджи», А. Налбандян рисовала её портрет во весь рост, а Т. Мирзоян лепила скульптуру. Работы сначала демонстрировались на ВДНХ в Москве, а затем были возвращены в Армению.

Портрет Арев Багдасарян был помещён в ереванском кинотеатре «Москва», где долгие годы привлекал внимание зрителей своей красочностью, а её бронзовая скульптура заняла достойное место в Национальной галерее Армении.

С 1955—1987 год — руководитель и солистка ансамбля песни и пляски народов мира «Барекамутюн» («Дружба»).

За 50 лет своей сценической деятельности Арев Багдасарян исполнила десятки песен и танцев разных народов, и все они отличалась самобытностью и внутренней теплотой. В её репертуару было более 70 песен и плясок, из которых почти половина армянские. Венцом творчества Арев Багдасарян стали карабахские песни и танцы, и среди них известная на весь мир и ставшая её визитной карточкой Нахшун баджи, автором которой была сама артистка. Многие песни из репертуара Арев Багдасарян прочно вошли в быт армян и стали достоянием армянского народа.

В 1955 году Указом Президиума Верховного Совета Армянской ССР от 6 августа Арев Багдасарян было присвоено звание «Заслуженной артистки Армянской ССР».

Умерла в 17 февраля 1994. Похоронили Арев Багдасарян в костюме Нахшун баджи.

Награды, звания и премии 
 Заслуженная артистка Армянской ССР (1955)
 Орден «Знак Почёта» (27.06.1956)
 Народная артистка Армянской ССР (1961)
 Нагрудный знак им. Хо Ши Мина (1957)
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Молдавской ССР за активное участие в организации Дней культуры Армянской ССР в Молдавии и высокое исполнительское мастерство (1969)
 Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970)
 Медаль «Ветеран труда» (1983)
 Почётная грамота Исполкома облсовета народных депутатов НКАО (1978)
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Армянской ССР за заслуги в развитии армянского советского музыкально-исполнительского искусства (1988)
 ряд памятных нагрудных знаков

Память 

 Ансамблю песни и пляски народов мира «Барекамутюн» («Дружба»), созданному Арев Багдасарян в 1983 году присвоено её имя.
 В г. Ереване на фасаде дома № 21 по улице Абовяна, где проживала артистка, установлена мемориальная плита.
 В сквере на пересечении улиц Саят-Нова и Теряна в Ереване установлен 3-х метровый бронзовый памятник («Памятник карабахской женщине», скульптор Давид Ереванци).

Комментарии

Примечания

Литература 
 Егиян В. Передовые женщины Армении. — Ереван, 1971.
 Степанян Г. Биографический словарь (Деятели армянской культуры) : В 3-х т. — Ереван, 1973. — Т. 1.
 Араксманян А. Арев Багдасарян. — Ереван, 1973.

Ссылки 
 Авакян К. Так восходило солнце (О жизни и творчестве Арев Багдасарян)

Танцоры Армении
Певцы и певицы Армении
Выпускники Азербайджанского экономического университета
Музыканты по алфавиту